Апертура 2007 () — первая половина 74-го сезона чемпионата Сальвадора по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Финальная фаза

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 2—3 декабря, а ответные состоялись 9—10 декабря.

|}

Финал

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com
 Апертура 2007 на rsssf.com

2007
Сальвадор
Спорт в Сальвадоре в 2007 году